Robert McClellan ist der Name folgender Personen:

* Robert McClellan (Politiker, 1747) (1747–1817), US-amerikanischer Händler und Politiker
 Robert McClellan (Politiker, 1806) (1806–1860), US-amerikanischer Politiker
 Robert Hugh McClellan (Robert H. McClellan; 1823–1902), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Bankmanager